Слодес може да се односи на:

 Спортски центар Слодес 
 КК Слодес 
 Хотел Слодес